Melodies () — восьмой студийный альбом японского музыканта Тацуро Ямаситы, выпущенный 8 июня 1983 года.

Пластинка включает наиболее известную песню Ямаситы — «Christmas Eve», которая впоследствии неоднократно переиздавалась и непрерывно пребывала в чарте Oricon в течение двадцати лет, а её продажи составили свыше 1,8 млн копий. На 25-й церемонии Japan Record Awards Melodies победил в категории «Лучшие 10 альбомов».

Список композиций 
Автор музыки и слов ко всем песням, кроме отмеченных, — Тацуро Ямасита.

Участники записи 
Данные взяты из буклета к альбому.
 Тацуро Ямасита — барабаны, бас-гитара, электрогитара, акустическая гитара, двенадцатиструнная гитара, челеста, пианино, электропианино, орган Хаммонда, колокольчики, литавры, перкуссия, бэк-вокал, эхо
 Коки Ито — бас-гитара
 Цунэхидэ Мацуки — электрогитара
 Хироюки Намба — пианино, электропианино, орган Хаммонда
 Мотоя Хамагути — перкуссия
 Дзюн Аояма — барабаны
 Сатоси Накамура — синтезатор OBX-a
 Хидэфуми Токи — саксофон-альт
 Сусуму Кадзухара — труба
 Масахиро Кобаяси — труба
 Сигэхару Мукаи — тромбон
 Таданори Конакава — тромбон
 Дайсукэ Иноуэ — саксофон-тенор
 Такэру Мураока — саксофон-тенор
 Сюндзо Сунахара — саксофон-баритон
 Ohno Group — струнные
 Кэйко Ямакава — арфа
 Мария Такэути — хор
 Куми Сано — хор
 Манахо Мори — хор
 Кадзухито Мурата — хор

Чарты

Примечания 

Альбомы на японском языке
Альбомы Тацуро Ямаситы